Ufficio elettorale comunale, organo del comuni italiani cui è preposta la commissione elettorale comunale in qualità di ufficiale elettorale.
 Ufficio elettorale di sezione, postazione riservata all'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori.